Вовнянский сельский совет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

 Вовнянский сельский совет — в Шосткинском районе Сумской области Украины.
 Вовнянский сельский совет — в Миргородском районе Полтавской области Украины.